Ben Verhagen (striptekenaar)
 Ben Verhagen (zeiler)